Neelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Neelsen (1870–nach 1949), deutsche Landschaftsmalerin und Kunsterzieherin
 Friedrich Neelsen (1854–1894), deutscher Pathologe